Martello puede referirse a:
 Martello (Italia), localidad y comuna de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, Italia
 Martello (torre), torres que servían en otro tiempo de observatorio para vigilar a los piratas